Murta-do-campo é o nome vulgar das seguintes plantas:
 Aglaia odorata
 Myrciaria tenella

Desambiguação